Ашот Великий — правители государств с одинаковыми именами, прозванные за свою деятельность «Великими».
 Ашот I Куропалат — правитель княжества Тао-Кларджети
 Ашот I Багратуни — царь Армении, носящий титул «ишханац ишхан» («князь князей»)

Примечания